Вытлачил — фамилия:

 Вытлачил, Вацлав (1892—1984) — американский художник чешского происхождения.
 Вытлачил, Рудольф (1912—1977) — чехословацкий футболист и тренер.